В этом списке перечислены экранизации произведений Владимира Войновича.
 Не пройдет и года… (фильм) — реж.: Леопольд Бескодарный; 1973
 Шапка (фильм) — реж.: Константин Воинов; 1990
 Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина (фильм) — реж.: Иржи Менцель; 1994
 Два товарища (фильм) — реж.: Валерий Пендраковский; 2000
 Приключения солдата Ивана Чонкина — реж: Алексей Кирющенко; 2007
 Только не сейчас (фильм) — реж.: Валерий Пендраковский; 2009